Il singolare del torneo di tennis Johannesburg Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Todd Witsken che ha battuto in finale Wayne Ferreira 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Petr Korda (semifinali)
 Goran Ivanišević (quarti di finale)
 Jakob Hlasek (secondo turno)
 Anders Järryd (quarti di finale)

 Wayne Ferreira (finale)
 Kevin Curren (secondo turno)
 Grant Connell (semifinali)
 Jan Gunnarsson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Johannesburg Challenger 1991